18 июня 1994 года в небольшой деревне Луфинисленд, графство Даун, Северная Ирландия произошло массовое убийство (, ). Боевики Добровольческих сил Ольстера (UVF), полувоенной группы лоялистов ворвались в бар и открыли огонь из автоматов по посетителям. Бар был выбран целью, поскольку посещался католиками и был заполнен зрителями, наблюдающими за игрой сборной команды Ирландии против сборной Италии на чемпионате мира по футболу 1994 года. Поэтому иногда этот инцидент называется «убийством на мировом чемпионате». UVF объявила нападение возмездием за убийство троих своих товарищей боевиками Ирландской армии национального освобождения (INLA).   

В адрес Королевской полиции Ольстера выдвигались обвинения, что с нападением были связаны двойные агенты или информаторы полиции и полиция защитила их, уничтожив улики и не проведя надлежащего расследования . По запросу семей пострадавших Уполномоченный по делам полиции в Северной Ирландии допросил сотрудников полиции. В 2011 году уполномоченный пришёл к заключению, что полицейское расследование велось с большими недостатками, но доказательств связи полиции и UVF нет. Уполномоченный не расследовал роль информаторов, доклад скрыл все скандальные обстоятельства. Следователи из рабочего штата уполномоченного потребовали, чтобы их не упоминали в связи с этим докладом. Доклад был аннулирован, уполномоченный заменён и назначено новое расследование.

В 2016 году вышел новый доклад уполномоченного, с заключением, что между полицией и  UVF были связи, расследование полиции было скомпрометировано желанием защитить информаторов, но не было найдено доказательств того, что полиция заранее знала о нападении. В 2017 году вышел документальный фильм о нападении  No Stone Unturned. В фильме названы главные подозреваемые, одним из них был британский солдат, и было заявлено, что один из нападавших являлся информатором полиции.

Предыстория 
UVF (Добровольческие силы Ольстера) возникли в конце 1960х с началом 30-летнего конфликта получившего название Смута. UVF провозгласило целью борьбу с ирландским республиканизмом, особенно с Ирландской республиканской армией (ИРА) и сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании. Большинство жертв UVF стали безвинные гражданские –католики, часть убитые по случайности. Всякий раз, когда UVF брало на себя ответственность за акции, оно провозглашало, что его целями были члены ИРА или те, кто поддерживал это движение. Также нападения на гражданских –католиков провозглашались возмездием за акции ИРА, поскольку ИРА получала почти всю свою поддержку от католического населения.       

С 1970 годов UVF провело множество нападений с применением бомб и оружия на пабы принадлежащие католикам, также было много случаев сговоров UVF и членов местных лоялистских организаций самообороны. В начале 1990х лоялисты резко увеличили число нападений на католиков и ирландских националистов и впервые после начала конфликта были ответственны  за большее число убийств, чем республиканцы и силы безопасности.    

16 июня 1994 года Ирландская армия национального освобождения (INLA) уничтожил троих членов UVF : Тревора Кинга, Колина Крейга и Дэвида Гамильтона в перестрелке на дороге Шанкиль в Белфасте. В близлежащем здании проходило собрание старших сторонников UVF. Согласно рассказу одного из старших сторонников после нападения UVF призвала своих сторонников к мести, «крови на улицах» «убивайте столько католиков, сколько сможете». На следующий день UVF предприняла две акции возмездия. Сторонники UVF застрелили насмерть таксиста-католика в Карриксфергюсе и двоих протестантов в Ньютонабби, UVF посчитало их католиками. На следующий день произошло нападение в Луфинисленде, продиктованная, как полагается, соображениями дальнейшей мести.

Нападение 

Вечером 18 июня 1994 года около 24 человек собрались в баре The Heights (также известном как O'Toole's Pub) чтобы посмотреть матч Ирландия – Италия на чемпионате мира по футболу FIFA 1994 года.

В 20.10 двое боевиков UVF в комбинезонах и балаклавах вошли в бар. Один из них закричал: «Фенийские ублюдки!» и открыл огонь по толпе из автомата Sa vz. 58, выпустив более 60 пуль. Шесть человек были убиты на месте, пять получили ранения. Очевидцы заявили, что после стрельбы стрелки «смеясь» побежали к машине. Один из очевидцев рассказывал, что «тела …лежали друг на друге на полу». Все погибшие были гражданскими, католиками: Эдриан Роган (34), Малькольм Дженкинсон (52), Барни Грин (87), Дэниэль Маккринор (59), Патрик О'Хейр и Имон Бирн (39). О'Хейр был зятем Имона Бирна. Грин стал самым старым из погибших в ходе конфликта в Северной Ирландии. 

Спустя часы после побоища UVF взяла на себя ответственность за нападение. Было заявлено, что в пабе проходил митинг сторонников ирландского республиканизма, и что стрельба была возмездием за нападение INLA. Полиция заявила об отсутствии доказательств связи республиканских ополченцев с пабом и что нападение было связано чисто с религиозными мотивами (расхождениями). Журналист Питер Тейлор написал в своей книге Loyalists, что атака могла не быть санкционированной руководством UVF и что его «военный командир» предоставил автомат, бывший в употреблении. Полиция полагала, что нападение осуществил местный отряд UVF, находящийся под командованием высокопоставленного командира, подчинявшегося руководству в Белфасте. 

Нападение привлекло к себе внимание прессы по миру, и было повсеместно осуждено. Папа Иоанн Павел II, королева Елизавета II и президент США Билл Клинтон были в числе высказавших соболезнования. Местные протестантские семьи навестили своих раненых соседей в больнице, выразив свои шок и отвращение.

Послесловие 
Побоище привело к временному возврату к практике «око за око». На следующий месяц боевики ИРА застрелили насмерть троих высокопоставленных членов Ассоциации обороны Ульстера (UDA) (другой основной группы лоялистов в составе UVF). Было заявлено, что это возмездие за резню в Луфинисленде. ИРА заявило, что эти люди возглавляли кампанию насилия UDA против католиков. 

11 июля ИРА застрелили насмерть Рэя Смолвуда, члена внутреннего совета UDA и представителя её политического крыла (Демократической партии Ульстера). Через шесть дней боевики UDA попытались повторить акцию в Луфинисленде. Они напали на паб Hawthorn Inn в деревне Аннаклоун, где около 40 человек собрались для просмотра финала чемпионата мира по футболу 1994 года. Прочные двери паба были закрыты и боевики стреляли через окна, ранив семерых человек . 31 июля ИРА застрелили насмерть командира UDA Джоя Братти и Реймонда Элдера, бывшего его правой рукой.

Расследование и кампания семей жертв

Память 
На 18 годовщину нападения сборная команда Ирландии снова играла со сборной Италии на этот раз на чемпионате Европы 2012 года в г. Познань, Польша. Ирландская команда вышла с чёрными наплечными повязками чтобы почтить память зрителей, убитых во время просмотра игры тех же команд 18 лет назад. Идею предложила Ирландская футбольная ассоциация (FAI), что было поддержано UEFA. Некоторые влиятельные лоялисты осудили эту акцию. Бригадир UDA в южном Белфасте Джеки Макдональд заявил, что это было «вмешательством политики в спорт» и приведёт «к ужасным последствиям» для футбола. Другой лидер лоялистов Уинстон Черчилль Ри также выразил обеспокоенность по поводу акции. Семьи жертв поддержали акцию.

Примечания 

 
1990-е годы в Северной Ирландии
Конфликт в Северной Ирландии
Луфинисленд
Террористические акты 1994 года